De parallelreuzenslalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 24 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Rus Vic Wild. Wild strandde ditmaal in de achtste finales. De Zwitser Nevin Galmarini pakte het goud, voor de Koreaan Lee Sang-ho en de Sloveen Žan Košir.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finaleronde

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finaleronde

Mannen parallelreuzenslalom